Antropologia: Santa Clara (tribu índia) 
 Biografies: 
 Santa Clara d'Assís (1194-1253)
 Santa Clara de Janua o de Porta (? - s. XIII), fundadora del primer convent de clarisses de Barcelona
 Santa Clara de Manlleu, un dels màrtirs venerats a Santa Maria de Manlleu fins al 1936
 Toponímia:
 Santa Clara (Cuba), ciutat cubana, capital de la província de Villa Clara
 Santa Clara (Califòrnia), localitat estatunidenca de l'estat de Califòrnia
 Santa Clara (Nou Mèxic), localitat estatunidenca de l'estat de Nou Mèxic
 Santa Clara (Texas), localitat estatunidenca de l'estat de Texas
 Santa Clara (Utah), localitat estatunidenca de l'estat de Utah
 Santa Clara (Jujuy), ciutat argentina
 Santa Clara de Avedillo, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Santa Clara de Olimar, localitat de l'Uruguai al nord-oest del departament de Treinta y Tres 
 Santa Clara Valley a Califòrnia
 Edificis:
 Convent de Santa Clara, diversos indrets 
 Església de Santa Clara, diversos indrets 
 Monestir de Santa Clara, diversos indrets 
 Miscel·lània:
 Orde de Santa Clara, religioses de l'orde religiós fundat per sant Francesc i santa Clara d'Assís 
 Batalla del Baluard de Santa Clara, episodi del setge de Barcelona durant la Guerra de Successió Espanyola
 Santa Clara (equip ciclista), equip ciclista espanyol de 1994 a 1996